Binh Tan, un distretto di Ho Chi Minh
 Binh Tan un distretto della provincia di Vinh Long